113 километр — остановочный пункт Рязанского направления Московской железной дороги в Коломенском городском округе Московской области.

Находится на высокой насыпи в пойме Москвы-реки. В непосредственной близости от платформы расположены населённые пункты Амерево и Старое Бобренево. Основные пассажиры — рыбаки.

Построена в 1965 году. Платформа была сооружена для удобства перемещения рабочих Коломенского машиностроительного завода из близлежащих деревень непосредственно в город Коломну.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание пригородного движения по станции 
 Остановочный пункт 113 км 

Остановочные пункты Московско-Рязанского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Коломенского городского округа